

Persone
 Marco Archetti (1976) – scrittore italiano
 Giovanni Andrea Archetti (1731-1805) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano

Altro
 Archetti – nobile famiglia bresciana
 Archetti pensili – elementi architettonici della parete di un edificio
 Archetti del vino, o lacrime – residui lasciati dal vino agitato all'interno di un bicchiere

Pagine correlate
Archetto (disambigua)